

Scienza e tecnica
Cilindro – figura geometrica solida
Cilindro – componente meccanico che si trova nei motori
Cilindro – meccanismo per l'azionamento idraulico
Cilindro – meccanismo per l'azionamento pneumatico
Cilindro parabolico – tecnologia per migliorare lo sfruttamento dei raggi solari
Cilindro fonografico – tipo di supporto di registrazione audio in uso nel fonografo
Cilindro – meccanismo  a valvola rotativa per regolare la lunghezza del canneggio degli ottoni, alternativo ai pistoni
Cilindro – meccanismo che fa parte di una serratura
Cilindro graduato – strumento di laboratorio chimico
Cilindro – modalità di raggruppamento delle tracce di un disco rigido
 Cilindro urinario – aggregati di forma cilindrica prodotti dal rene e rintracciabili nell'urina in alcune condizioni patologiche

Moda
Cilindro – tipo di cappello

Teatro
Il cilindro – commedia del 1965 di Eduardo De Filippo

Altri progetti